Herning (gemeente), een gemeente in Denemarken
 Herning (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in deze gemeente
 Herning (stad), de grootste plaats in bovengenoemde gemeente